1. Amateurliga 1951/52 steht für:
* 1. Amateurliga Bayern 1951/52
 1. Amateurliga Hessen 1951/52
 1. Amateurliga Nordbaden 1951/52
 1. Amateurliga Südbaden 1951/52
 1. Amateurliga Württemberg 1951/52